Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Patrick Baur 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Paul Wekesa (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Jiří Novák (semifinali)

 Leander Paes (primo turno)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Lionnel Barthez (secondo turno)
 Dick Norman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1995